TVK est une abréviation pour :
 Trần Văn Khê, professeur de musique ;
 TVK, la chaîne de télévision publique cambodgienne ;
 TVK, une entreprise chimique hongroise ;
 TVK, une chaîne de télévision japonaise ;
 TVK, une agence d'architecture et d'urbanisme française.